Вітченко Дмитро Іванович (*1937) — український актор театру, Народний артист України (2005).
 Вітченко-Сиротюк Світлана Трохимівна (*1941) — українська актриса театру. Народна актриса України (2010).

Прізвища на -енко